А́нна Абра́мова:
 Абрамова, Анна Абрамовна (1902— ?) — советская сценаристка. Лауреат Сталинской премии.
 Абрамова, Анна Васильевна (1927—1993) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 Абрамова, Анна Константиновна (1924—?) — Герой Социалистического Труда.